Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie starokonstantynowskim
 Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie nosowskim
 Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim
 Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie łochwickim
 Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim

Zobacz też 
 Krynica